Kinney Abair – musicista statunitense
 Mindi Abair – sassofonista e cantante statunitense